Logan Frazee ist der Name folgender Personen:

* Logan R. Frazee (1913–1996), US-amerikanischer Specialeffectskünstler und Oscarpreisträger
 Logan Z. Frazee (1939–2013), US-amerikanischer Specialeffectskünstler, Sohn von Logan R. Frazee